Cian O'Callaghan (1979-), homme politique irlandais.
 Dave O'Callaghan (1990-), joueur de rugby à XV irlandais.
 Donncha O'Callaghan (1979-), joueur de rugby à XV.
 Edmund Bailey O'Callaghan (1797-1880), médecin et journaliste, représentant du parti patriote canadien, d'origine irlandaise.
 Matthew O'Callaghan (1966-), réalisateur, animateur et scénariste américain, créateur de dessins animés Georges le petit curieux.
 Michael O'Callaghan (1946-), joueur de rugby à XV néozélandais.
 Mollie O'Callaghan (2004-), nageuse australienne.
 Pat O'Callaghan (1905-1991), athlète irlandais, champion olympique.

Voir aussi 
 

Patronyme irlandais